Fritada, derivado de fritar, ou seja, cozinhar em gordura quente, é uma palavra da língua portuguesa ou espanhol utilizada em vários países para coisas diferentes:

Culinária
 Fritada, no Brasil, é um nome genérico para preparações culinárias em que pelo menos uma parte dos ingredientes é frita, podendo mesmo ser similar a uma tortilha espanhola, à moda da frittata italiana. embora o prato possa, por exemplo, ser terminado no forno, como a fritada de bacalhau.
 Fritada (Equador) é um prato típico daquele país, em que se cozinha carne de porco na sua própria gordura, com alguns condimentos e outros ingredientes.
 Fritada, em Espanha é um termo genérico para pratos em que os ingredientes são fritos. Existem algumas referências para pratos com este nome, como a fritada riojana (de La Rioja (Espanha)), que consiste num refogado de cebola, tomate, pimentos e abobrinhas, temperado com sal, pimenta e açúcar, ou a fritada (basca), em que o molho é usado para estufar carne de vaca frita. Em França, chama-se “fritada (ou ratatouille sèche)” a uma fritura de vegetais, incluindo beringela e batata, que se recomenda como acompanhamento de carne grelhada.

Aparentemente, este mesmo tipo de preparação tem em várias regiões da Espanha o nome de pisto que, segundo a Real Academia Española, é exatamente uma fritada de vegetais com ovos e outros alimentos. Um exemplo é o pisto manchego (de La Mancha), que tem uma composição muito próxima da fritada riojana e é muitas vezes servido com ovo estrelado ou com enchidos, como a "longaniza". Outro nome que se dá a esta preparação, principalmente no nordeste de Espanha, é “chilindrón”, normalmente usado para adjetivar o ingrediente principal, como o cordeiro en chilindrón, ou o “pollo al chilindrón”, em preparações que são guisados e onde a fritada é o equivalente ao refogado. Ainda outra designação para estas fritadas de vegetais é a “piperrada” (no País Basco, de pipèr, pimento, em occitano) que é normalmente considerada como um acompanhamento de carnes ou peixes.

Uma questão intrigante nestas fritadas é o papel dos ovos. Por exemplo, a receita da fritada riojana refere que, com ovos se transforma em “pisto riojano” ou, noutras fontes, em “huevos a la riojana”; o pisto manchego é normamente servido com ovos estrelados, mas aparentemente os ovos não fazem parte integrante das fritadas, sendo apenas um dos ingredientes opcionais com que elas são servidas.
 Fritada (Guam) é um prato daquele território do Pacífico em que se cozinha carne e vísceras de um animal (porco, vaca ou carne de caça) com o sangue do próprio animal.
 Fritada de cabrito é uma tradição da culinária do México, em que se cozinha cabrito (por vezes, a carne e as vísceras) com o sangue do próprio animal. Fritada de rana é igualmente um prato mexicano, mas em que as coxas de rã são realmente fritas.
 Em Portugal, a palavra é pouco utilizada havendo, no entanto, alguns pratos regionais, como a fritada de tordos ou fritada dos passarinheiros, e a fritada serrana de carne de porco, típica de Alcoutim (Algarve).
 Afritada é uma família de guisados das Filipinas, normalmente de galinha ou porco, com vários condimentos.
 Fritada de peixe é uma preparação típica da culinária dos Estados Unidos.
 Fritada do Ulster é um prato típico da Irlanda do Norte, composto por bacon, salsichas e ovos fritos, como um “pequeno almoço completo”.

Automobilismo
 Fritada é uma manobra em que se provoca a queimadura dos pneus

Entretenimento
 Fritada é uma técnica de entretenimento em que se “frita” uma pessoa em público

Desambiguação